

Irodalom
Időcsavar, Madeleine L'Engle 1962-ben megjelent regénye

Filmek
Időcsavar, 1997-ben bemutatott amerikai sci-fi Louis Morneau rendezésében
Időcsavar, 2018-ban bemutatott amerikai fantasy-kalandfilm, Ava DuVernay rendezésében; L'Engle regényének adaptációja